Pirro pode se referir a:

 Pirro - antigo rei do Epiro e da Macedônia, célebre por combater a invasão romana da Grécia
 Pirro ou Neoptólemo - filho de Aquiles e Deidamia, na mitologia grega, que segundo algumas lendas teria sacrificado o rei de Tróia, Príamo
 Pirro de Élis - antigo filósofo grego, fundador da corrente filosófica que ficou conhecida como pirronismo
 Pirro I de Constantinopla - Patriarca de Constantinopla no século VII

Desambiguação